Slovo dispozice nebo disposice (z lat. dis-ponere, rozestavit, rozdělovat, rozvrhovat) má celou řadu různých významů, které mají společný původ:

obecně
 disponování – možnost volného použití něčeho, volné nakládání s něčím 
 uspořádání – plán, rozvrh, rozdělení nějakého (předmětu, systému, stroje apod.)
 směrnice – pokyn, příkaz či rozkaz

v psychologii
 dispozice (psychologie) – osobní náchylnost, psychologický či psychický předpoklad, osobní vloha, povahový rys, osobnostní sklon

v právu
 dispozice – část právní normy

v diplomatice
 dispozice (diplomatika) – odborný diplomatický pojem, jenž vyjadřuje nejdůležitější část (právní jádro) listiny

jiné
 půdorys (stavby)

odtud také
 disponibilní – volně použitelný

Externí odkazy